Харнак, также Гарнак () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Гарнак, Адольф фон (1851—1930) — теолог и церковный историк; сын Теодозиуса Харнака, брат-близнец Акселя Гарнака
 Гарнак, Аксель (1851—1888) — немецкий математик; сын Теодозиуса Харнака, брат-близнец Адольфа фон Гарнака
 Харнак, Арвид (1901—1942) — юрист, участник подпольного сопротивления в гитлеровской Германии; сын Отто Харнака
  (урожд. Райхау; 1877—1962) — художница; мать Арвида и Фалька Харнаков
 Харнак, Милдред (урожд. Фиш; 1902—1943) — литературный критик, переводчик, член движения Сопротивления, член организации «Красная капелла»; жена Арвида Харнака
  (1857—1914) — литературовед, драматург, поэт; сын Теодозиуса Харнака, отец Арвида и Фалька Харнаков
 Харнак, Теодозиус (1817—1889) — прибалтийский лютеранский теолог; отец Адольфа фон Гарнака, Акселя Гарнака, Эриха Харнака и Отто Харнака
 Харнак, Фальк (1913—1991) — сценарист и режиссёр, член движения Сопротивления, член организации «Красная капелла»; сын Отто и Клары Харнаков
  (1852—1915) — химик, профессор фармакологии, директор Фармакологического института Университета Галле; сын Теодозиуса Харнака
  (1888—1945) — председатель правительства Пруссии, член движения Сопротивления; сын Адольфа фон Гарнака